est le titre original de La Chasse aux dollars, un film américain réalisé par Howard Zieff et sorti en 1973 ;
  est le titre original dHorribilis, un film d'horreur américano-canadien écrit et réalisé par James Gunn, sorti en 2006 ;
  est un album dEarth Crisis ;
  est une chanson de Velvet Revolver.